Le mistral est un vent froid et violent qui souffle vers le sud, de la vallée du Rhône sur les régions françaises du pourtour méditerranéen, principalement en Provence et dans le bas Languedoc.

Véhicules et technologie

Navires 
 Le Mistral, un dériveur de 5,20 m conçu par Henri Amel en 1949 ;
 Le Mistral, un paquebot français lancé en 1999 ;
 La classe Mistral, trois porte-hélicoptères d’assaut amphibie de la marine nationale française, dont le BPC Mistral (L9013) lancé en 2006 ;
 Deux bâtiments dérivés, commandés initialement par la Russie et livrés finalement à l'Égypte (affaire des Mistral) ;
 Le Mistral, un torpilleur de la Marine nationale française, en service de 1927 à 1953 ;
 Le Mistral, un sous-marin de classe Agosta de la marine espagnole ,
 Le Mistral Express, ferry construit à Nantes, immatriculé à Nassau ;
 Mistral One Design, une planche à voile, série olympique jusqu'en 2005 ;

Véhicules terrestres 
 La Mistral, un modèle de voiture Maserati ;
 L'ULM Mistral développé par Aviasud ;
 Le Mistral, un train TEE rapide lancé entre Paris et Nice en 1950 ;
 Mistral 69, un type de voitures de la SNCF ;

Autres 
 Le Mistral, un missile sol-air fabriqué en France ;
 Le Mistral, un avion à réaction construit en France par la SNCASE, version sous licence du De Havilland Vampire ;
 Mistral Trains Models, fabricant de maquettes de trains à l'échelle HO (1/87ème).

Cinéma et télévision 

 Le Mistral, un cinéma parisien ouvert en 1911 ;
 Le Mistral, un film français de Jacques Houssin sorti en 1942 ;
 Le Mistral, un quartier imaginaire de Marseille où se déroule l'action du feuilleton télévisé Plus belle la vie ;

Divers 
 Mistral, une police typographique créée en 1953 par Roger Excoffon ;
 Le Mistral, un détendeur de plongée sous-marine ;
 Mistral, un système de recherche documentaire ;
Mistrals, programme d'études scientifiques du bassin méditerranéen, développé depuis 2008 ;
 Mistral Air, ancien nom de la compagnie aérienne italienne de fret Poste Air Cargo ;
 Mistral, quartier de la ville de Grenoble ;
 Mistral, cratère à la surface de Mercure ;
 Mistral gagnant, une poudre sucrée, que l'on aspire par une paille en réglisse, popularisé par une chanson de Renaud. (Voir la  associée)
 Rocher Mistral est un parc de loisirs situé au château de La Barben (Bouches-du-Rhône)

Personnalités 

 Christian Mistral (1964 - 2020), auteur québécois.
 Frédéric Mistral (1830 - 1914), écrivain français de langue provençale, prix Nobel de littérature.
 Gabriela Mistral (1889 - 1957), poétesse chilienne, prix Nobel de littérature en 1945.
 Jacques Mistral (1947 - ), économiste et professeur français.
 Jorge Mistral (1920 - 1972), acteur, réalisateur et scénariste espagnol.
 Louis Mistral (1900 - 1973), footballeur français.
Nati Mistral (1928 - 2017), artiste espagnole. 
 Paul Mistral (1872 - 1932), maire de Grenoble.
 Paul Mistral (1904 - 1981), fils de Paul Mistral et sénateur de l'Isère.

Patronyme français
Patronyme hispanique
Patronyme québécois
Homonymie de bateaux